Турубарова — русская фамилия, женская форма фамилии Турубаров. Известные носители:

 Турубарова, Валентина Кузьминична (1919—1943) — член таганрогской антифашистской организации.
 Турубарова, Раиса Кузьминична (1926—1943) — член таганрогской антифашистской организации.